Фэндом — название неформальных (как правило) субкультурных сообществ, участники которых объединены каким-то единым интересом или хобби — пристрастием к определённому жанру в искусстве, писателю, актёру, спортсмену и так далее.
 Фэндом (хостинг) — вики-хостинг (вики-сервис), предоставляющий возможность любому желающему создать бесплатно свой собственный тематический вики-проект или принять участие в коллективной работе над уже существующими проектами.
 Фэндом (субкультура) — название субкультуры, состоящей из поклонников (фанатов) чего-либо.